Az 1938-as férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Londonban, Nagy-Britanniában rendezték 1938. augusztus 7. és augusztus 13. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. A tornát a címvédő Magyarország nyerte, ez volt az ötödik Eb-címük.

Lebonyolítás 
A hét csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 

F1938
Vizilabdaeuropabajnoksag